Ioannis Fetfatzidis (Drama, 21 de dezembro de 1990) é um futebolista profissional grego que joga como meio-campo. Atualmente defende o .

Carreira

Inicio 
Fetfazidis começou jogando na cidade de Vouliagmeni desde os seis anos, ele cresceu atuando na equipe de Sourmena FC, na qual seu pais também atuou. Ele foi observado constantemente por vários clubes como Olympiakos, Panathinaikos e AEK Atenas. O olheiro das categorias de base do Olympiakos Kostas Arzenis, foi o responsável por leva-lo ao time de Pireu, um dos motivos foi o maior crescimento no futebol de "Fetfa".

Oympiakos 
No clube teve sua primeira oportunidade na temporada 2009-10, sua estreia foi contra o Atromitos, pelo então treinador Zico. Neste ano também estreou na UEFA Champions League, substituindo o argentino Luciano Galletti, contra o Standard Liege. 

Foi ganhando espaço no Olympiakos, e a titularidade e os títulos vieram com a equipe metropolitana. Depois de mais alguma temporadas, Fetfazidis tentou alçar voos maiores no Genoa CFC, da Serie A.

Genoa 
Assinou com o clube genovenho, em 2013.

Seleção  
Pela Seleção Grega de Futebol,  possui 21 presenças e três gols marcados desde 2010.

Gols pela seleção

Títulos

Olympiacos
Superleague Grega (4): 2010–11, 2011–12, 2012–13
Copa da Grécia (2): 2011–12, 2012–13

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas do Al-Ahli Saudi Football Club
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do Al-Khor
Jogadores da Seleção Grega de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014